Een "aberratie" is een afwijking van het "normale", (meestal) in de betekenis van meest voorkomende vorm en waar deze afwijking aan een zekere wetmatigheid beantwoordt.

Aberratie (astronomie), een afwijking van de richting waarin een lichtbron wordt waargenomen ten opzichte van de richting waarin de bron zich werkelijk bevindt
Aberratie (biologie), een afwijkende verschijningsvorm van een soort
 Chromatische aberratie, een optische fout van lenzen en lenzensystemen die ontstaat doordat licht van verschillende golflengten niet in dezelfde mate wordt gebroken aan de lensoppervlakken
Aberratie (optica), beeld- of lensfouten in een optisch instrument